Gorowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Gorowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Smolan